Osoby o tym nazwisku:
 Sławomir Trelka – polski hokeista
 Tadeusz Trelka – polski polityk, rolnik, poseł na Sejm